Das Anglo-Swiss Skirennen ist ein jährlich stattfindender Skiwettbewerb zwischen dem Schweizerischen Akademischen Skiclub (SAS) und dem British Universities Ski Club (BUSC). Vor 1927 war die British Ski Association zuständig für das englische Team. Es ist das älteste Mannschaftsskirennen der Welt.

Sieger

Erfolgreichstes Land

Austragungsorte

Weblinks 
Resultate BUSC

Einzelnachweise 

Hochschulsport (Ski Alpin)
Ski Alpin (Schweiz)
Hochschulsport (Schweiz)
Hochschulsport (Vereinigtes Königreich)
Hochschulsportwettbewerb
Schweizerischer Akademischer Skiclub
Ski Alpin (Vereinigtes Königreich)
Sportveranstaltung in der Schweiz